Het WTA-tennistoernooi van Forest Hills (officieel Forest Hills Tennis Classic) van 2004 vond plaats van dinsdag 24 tot en met zaterdag 28 augustus 2004 in Forest Hills, een deel van de wijk Queens in New York. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen. Aan dit evenement was geen dubbelspeltoernooi verbonden.

Toernooisamenvatting 
Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Tsjechische Iveta Benešová in twee sets. Het was Lichovtseva's derde WTA-titel, de eerste sinds 7½ jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens was door middel van een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgeschakeld door Iveta Benešová.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Forest Hills 2004
Forest Hills